

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Sulphur Springs – città della Contea di Benton, Arkansas
 Sulphur Springs – città della Contea di Henry, Indiana
 Sulphur Springs – census-designated place nella contea di Crawford, Ohio
 Sulphur Springs – città della Contea di Hopkins, Texas